Лив Аа́квик (; род. 23 июня 1948) — норвежская  и .

Биография и карьера 
Лив Ааквик родилась 23 июня 1948 года.

Она была членом норвежской театральной труппы  с 1976 по 1986 год, в составе которой она сыграла множество ролей, в том числе Фриду Фроск в телесериале .

Авторство

Пьесы 
 Åh Gunnar! (1989) (sammen med Stine Kielland Mørdre)
 Kitsch (1990)
 Knisesprekk (2003)
 This is your wake-up call (2003)
 Eg hette tulla i 15 år (1997)
 Havet, døden & fettsugingen (sammen med Lennart Lidstrøm) (1995)
 Jasså, tørst i dag (1995)
 110%(1992) (i samarbeid  med Kine Hellebust og Ane Nyutstumo) (1993)
 Goddag & på rygg (i samarbeid med Maryon Eilertsen og Kine Hellebust) (1993)
 Halte helter, arme riddere (med sangtekster av  med R. Flodstrøm) (1992)
 Hæpp (i samarbeid med Kine Hellebust) (1992

ПЕРЕВОДЫ

Medeas Barn, av Susanne Osten, (fra svensk) for Trøndelag Teater

Calendar Girls (fra engelsk) for Oslo Nye Teater

Драма 
 Ingenting binder (2000), med Endre Lund Eriksen og Toril Brekke
 Grünerløkka Tango (1993)

Телесериалы 
 Sigurd og Ronny - Ronnys kone (2003) (TV 2)
 Randi og Ronnis restaurant  – Frida Frosk (1985) (Tramteatret/NRK)
 Hemmelighetene i B-by  – Sara  (1982) (Tramteatret/NRK)
 Pelle Parafins Bøljeband og automatspøkelsene  – Frida Frosk (1981) (Tramteatret/NRK)
 Serum Serum  – Frida Frosk (1980) (Tramteatret/NRK)
 Hverdagsjuss -  Opplysningsavdelingen, NRK

Дискография

В составе Tramteatret 
 Deep Sea Thriller …og enda mer (1977)
 Tramfart (1978)
 Back to the 80's (1980)
 Pelle Parafins Bøljeband (1981)
 Tramteatret (1982)
 B-by-livet går sin gang (1982)
 Dagbladets Sommerkassett (1983)
 Det går alltid et korstog (1983)
 Beste sanger (1984)
 Drømmen om Elin (1985)
 Randi og Ronnis restaurant (1986)
 Tramteatrets krøniker (1995)
 25 beste (2001)
 40 beste (2003)

Сольно
 Stem på meg!/Oj, vad det viftar (1979)
 (Her kommer) Pelle Parafins Bøljeband/Serum Serum (1980)
 Det er vår tur nå/Æ og du (1981)
 Tilbake til by'n/Til gleden (1981)
 Det enkleste er pistol/En mann (1981)
 Naken greve jager neger med øks/Sommervalsen (1982)
 B-by-livet går sin gang/Velkommen hjem min modige Kamelia (1982)
 Samba rundt gullkalven/Lyset skal komme (1983)
 Smakebiter fra Beste sanger (1984)
 Randi & Ronnys restaurant/Flom (1986)
 Tramteatrets krøniker – Serum serum (1995)
 Så lenge verden består (2011)

Примечания

Ссылки